«Порода Бульдог» (другое название — «Питкин из породы бульдогов») () — британский комедийный фильм, снятый снятый режиссёром Робертом Эшером в 1960 году на студии The Rank Organisation с Норманом Уиздомом в главной роли.

Премьера фильма состоялась 13 декабря 1960 года.

Сюжет 
Норман Пакл, неуклюжий помощник бакалейщика, добродушный, неудачник по жизни, ничего не может сделать правильно. Будучи отвергнутым Марлен, девушкой в которую он влюблён, герой фильма пытается покончить жизнь самоубийством, но не может даже этого сделать успешно. От прыжка со скалы его спасает старшина Королевского флота. Он уговаривает Пакла вступить в ВМФ Великобритании, где он встретит «множество хорошеньких девушек».

Однако жизнь на флоте оказывается не такой радужной, как ему было обещано, и Пакл терпит неудачу за неудачей при выполнении каждой задачи во время базовой подготовки к службе. Но, несмотря на это, адмирал, отвечающий за ракетный проект, считает его «типичным средним британским моряком» и выбирает его первым человеком, которому поручено совершить полёт в космос на экспериментальной ракете.

Пакл терпит и тут неудачу и предстает перед военным трибуналом, но успешно умоляет дать ему последний шанс проявить себя. Случайно он занимает место космонавта и покидает Землю на экспериментальной ракете. Столь же случайно ему удается вернуться. Он совершает аварийную посадку на тихоокеанском острове и попадает в объятия красивой местной девушки-островитянки.

В ролях 
 Норман Уиздом — Норман Пакл, моряк-новобранец
 Иэн Хантер —  адмирал сэра Брайанстон Блит
 Дэвид Лодж —  старшина ВМФ
 Роберт Уркхарт —  командир Клейтон
 Эдвард Чепмен —  мистер Филпотс
 Эдди Бирн — Филкинс
 Питер Джонс — инструктор по дайвингу Джон Ле Мезюрье — прокурор
 Теренс Александр — защитник
 Сидни Тафлер —  владелец катера
 Гарольд Гудвин —  Берт Эйнсворт
 Джонни Бриггс — Джонни Нолан
 Френк Уильямс — мистер Каррутерс
 Джо Робинсон — рослый моряк
 Лиз Фрейзер — девушка из NAAFI
 Клэр Гордон — Пегги
 Майкл Кейн — моряк (в титрах не указан)
 Оливер Рид — мальчик Тедди (в титрах не указан)
 Уильям Роач — оператор космического центра
 Шейла Хэнкок —  Дорис

Примечания

Ссылки 
 
 

Фильмы Великобритании 1960 года
Кинокомедии Великобритании
Кинокомедии 1960 года
Фильмы на английском языке
Фильмы Роберта Эшера
Фильмы о военных моряках
Чёрно-белые фильмы Великобритании
Чёрно-белые фильмы 1960-х годов
Кинокомедии, выпущенные сразу на видеоносителях